Konvertering kan avse:

 Konvertering (religion) – att gå från att mer eller mindre aktivt ha bekänt sig till en trosuppfattning till att aktivt bekänna sig till en annan trosuppfattning
 Konvertering (metallurgi) – process i smältverk
 Konvertering (måttsystem) – mellan måttsystem
 Konvertering (marknadsföring) – inom marknadsföring på nätet, konvertering av status för en målperson till en ny status, t.ex. från en intressent till en kund.

Se även
 Konverter – flera betydelser